Gula huset kan syfta på:

Gula huset, Skärholmen – ett bostads- och affärshus på Skärholmen Centrum i Skärholmen sydvästra Stockholm
Gula huset, Waldemarsudde – en byggnad på Waldemarsudde på Södra Djurgården i Stockholm
Gula huset (målning) – en målning av Vincent van Gogh av det hus i Arles som han hyrde 1888–1889

Se även
Gula villan